Залов — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Залов, Орудж Ибрагим оглы (род. 1952) — азербайджанский государственный деятель, заместитель министра внутренних дел Азербайджана.
 Залов, Фаган Амиль оглы (1997—2020) — азербайджанский военнослужащий.